La Serie A1 2015-2016 è stata la 97ª edizione della massima serie del campionato italiano maschile di pallanuoto. La regular season è iniziata il 25 settembre 2015 e si è conclusa il 21 maggio 2016; da quest'anno i play-off saranno articolati con la formula della Final Six che si è disputata alla Piscina Comunale di Sori, e sono iniziati il 26 maggio e sono terminati il 28 maggio. Ci saranno anche i play-out salvezza sono stati articolati con la formula della Final Four (nella stessa sede delle Final Six Scudetto) e sono iniziati il 26 maggio e si sono conclusi il 27 maggio.

Le squadre neopromosse sono tre: la Rari Nantes Sori, la Pallanuoto Trieste e l'Ortigia (ripescata dopo la cessione del titolo sportivo del Como).

Squadre partecipanti

Allenatori

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale Scudetto

Classifica finale

Verdetti

Classifica marcatori 
Aggiornata al 27 maggio 2016

Note

Bibliografia 
Enrico Roncallo, Yearbook of Waterpolo Vol. 1, 2015/16, Youcanprint, Lecce 2016.

Voci correlate 
 Serie A2 2015-2016 (pallanuoto maschile)
 Serie A1 2015-2016 (pallanuoto femminile)

Collegamenti esterni 
 

Edizioni del campionato italiano maschile di pallanuoto
Sport acquatici nel 2015
Sport acquatici nel 2016